Kladari est un toponyme qui peut désigner :
 Kladari, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kladari, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina.

Voir aussi 
 Donji Kladari
 Gornji Kladari
 Kladari Donji
 Kladari Gornji